Leskovik est un toponyme qui peut désigner :
Leskovik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Leskovik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava.